Доросомы () — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых (Clupeidae).

Описание 
Эндемики Нового Света. Встречаются в пресных водах, устьях рек, эстуариях и заливах.

Систематика 
В составе рода выделяют пять видов:
  Meek, 1904 
  (Lesueur, 1818)
  Meek, 1907 
  (Günther, 1867) 
  C. L. Hubbs & R. R. Miller, 1941

Примечания 

Сельдевые